48-й чемпионат мира по биатлону прошёл в чешском городе Нове-Место со среды 6 февраля по воскресенье 17 февраля 2013 года.
Было разыграно 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект медалей в смешанной эстафете.Сборная Норвегии установила рекорд чемпионатов по количеству выигранных золотых медалей — 8.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблицы медалей

Страны 
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #aaa; font-size:90%" width=55%
|- bgcolor="#efefef"
! width=50 align="center"| Место
! width=120 align="center"| Страна
! width=50 align="center"| 
! width=50 align="center"| 
! width=50 align="center"| 
! width=50 align="center"| Всего
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 1
| align="left"| 
| style="background:gold" | 8
| style="background:silver" | 2
| style="background:#c96;" | 1
| 11
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 2
| align="left" | 
| style="background:gold" | 1
| style="background:silver" | 4
| style="background:#c96;" | 0
| 5
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 3
| align="left" | 
| style="background:gold" | 1
| style="background:silver" | 1
| style="background:#c96;" | 3
| 5
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 4
| align="left" | 
| style="background:gold" | 1
| style="background:silver" | 0
| style="background:#c96;" | 0
| 1
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 5-7
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 1
| style="background:#c96;" | 1
| 2
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 5-7
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 1
| style="background:#c96;" | 1
| 2
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 5-7
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 1
| style="background:#c96;" | 1
| 2
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 8
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 1
| style="background:#c96;" | 0
| 1
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 9-12
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 0
| style="background:#c96;" | 1
| 1
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 9-12
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 0
| style="background:#c96;" | 1
| 1
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 9-12
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 0
| style="background:#c96;" | 1
| 1
|- align="center" valign="top" bgcolor="#ffffff"
| 9-12
| align="left" | 
| style="background:gold" | 0
| style="background:silver" | 0
| style="background:#c96;" | 1
| 1
|}

 Спортсмены 

 Некоторые факты

 Гонки преследования 

 Женщины 
Гонка прошла 10 февраля 2013 года.

 Некоторые факты
Не стартовали:  Сергей Седнев,  Михал Шлезингр
Сошёл с дистанции:  Штефан Гаврила

 Индивидуальные гонки 

 Женщины 
Гонка прошла 13 февраля 2013 года.

 Некоторые факты

 Эстафетные гонки 

 Женщины 
Гонка прошла 15 февраля 2013 года.

 Некоторые факты

 Мужчины 
Гонка прошла 16 февраля 2013 года.

 Некоторые факты

 Масс-старты 

 Мужчины 
Гонка прошла 17 февраля 2013 года.

 Некоторые факты
 Томас Каукенас принял участие в гонке, занимая
62-е место в зачете Кубка мира по биатлону.

 Женщины 
Гонка прошла 17 февраля 2013 года.

 Некоторые факты
 Чжан Янь приняла участие в гонке, занимая
42-е место в зачете Кубка мира по биатлону.
 Валя Семеренко не финишировала.

 Статистика стрельбы 
 Статистика стрельбы женщин на турнире (не менее 90 выстрелов) 
{| class="standard" style="font-size: 85%; text-align: center" width="100%"
|-
!colspan="25"| НМ
|-
! rowspan="2"|№ !! rowspan="2"|Спортсмен !! colspan="5"|Общий !! colspan="3"|СмЭ !! colspan="3"|Спр !! colspan="3"|Прс !! colspan="3"|Инд !! colspan="3"|Эст !! colspan="3"|МС
|-
!Л
!Л%
!С
!С%
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
!Л
!С
!Общ %
|- bgcolor="" align="center"
| 1| align="left"|  Надежда Скардино | 46/42| 91.3 %| 45/43| 95.6 %| 93.4 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/10| 10/10| 100 %| 10/8| 10/10| 90 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/9| 10/8| 85 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 2| align="left"|  Тура Бергер | 45/43| 95.6 %| 46/41| 89.1 %| 92.3 %| 5/5| 5/5| 100 %| 5/5| 5/4| 90 %| 10/9| 10/8| 85 %| 10/10| 10/10| 100 %| 5/5| 6/5| 83.3 %| 10/9| 10/9| 90 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 3| align="left"|  Вероника Виткова| 48/43| 89.6 %| 46/42| 91.3 %| 90.4 %| 7/5| 6/5| 76.9 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/10| 10/8| 90 %| 10/10| 10/9| 95 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 10/8| 10/10| 90 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 4| align="left"|  Мари-Лор Брюне| 47/42| 89.4 %| 49/44| 89.8 %| 89.6 %| 5/5| 7/5| 83.3 %| 5/5| 5/4| 90 %| 10/9| 10/10| 95 %| 10/10| 10/10| 100 %| 7/5| 7/5| 71.4 %| 10/8| 10/10| 90 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 5| align="left"|  Кристина Палка| 48/45| 93.8 %| 45/38| 84.4 %| 89.2 %| 6/5| 7/5| 76.9 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/10| 10/8| 90 %| 10/10| 10/9| 95 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/10| 10/9'| 95 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 6| align="left"|  Ольга Вилухина| 46/41| 89.1 %| 46/41| 89.1 %| 89.1 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/8| 10/8| 80 %| 10/10| 10/9| 95 %| 5/5| 6/5| 90.9 %| 10/8| 10/9| 85 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 7| align="left"|  Тея Грегорин| 45/43| 95.6 %| 46/38| 82.6 %| 89 %| 5/5| 6/5| 90.9 %| 5/5| 5/4| 90 %| 10/9| 10/8| 85 %| 10/8| 10/10| 90 %| 5/5| 6/5| 90.9 %| 10/9| 10/9| 90 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 8| align="left"|  Ольга Зайцева| 45/40| 88.9 %| 48/42| 87.5 %| 88.2 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/9| 10/9| 90 %| 10/10| 10/9| 95 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 10/8| 10/10| 90 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 9| align="left"|  Андреа Хенкель| 47/44| 91.5 %| 48/40| 83.3 %| 87.4 %| 6/5| 6/5| 83.3 %| 5/4| 5/3| 70 %| 10/10| 10/10| 100 %| 10/10| 10/10| 100 %| 6/5| 7/5| 76.9 %| 10/9| 10/7| 80 %|-
|- bgcolor="" align="center"
| 10| align="left"|  Габриэла Соукалова| 47/38| 80.9 %| 46/40| 87 %| 83.9 %| 6/5| 5/5| 90.9 %| 5/4| 5/5| 90 %| 10/10| 10/8| 90 %| 10/7| 10/10| 85 %| 5/5| 5/5| 100 %| 10/7| 10/8| 75 %|-
!colspan=7 align="center"|[не менее 90 выстрелов]
| colspan=3 align="center"|СмЭ
Финишный протокол
| colspan=3 align="center"|Спр
Финишный протокол
| colspan=3 align="center"|Прс
Финишный протокол
| colspan=3 align="center"|Инд
Финишный протокол
| colspan=3 align="center"|Эст
Финишный протокол
| colspan=3 align="center"|МС
Финишный протокол
|}

 Некоторые факты

 Статистика стрельбы мужчин на турнире (не менее 90 выстрелов) 

 Некоторые факты

3-кратный чемпион  Эмиль Х. Свендсен' произвел 72 выстрела, закрыл 67 мишеней, 93,1 %
попадания.

 Список стран-участниц 
В Чемпионате мира принимают участие спортсмены из 43 стран:

 Общий зачёт 

Здесь и далее, курсивом'' выделены очки за гонки, после которых спортсмен или сборная являлись лидерами соответствующего зачёта.

Мужчины

Женщины

Зачёт Кубка наций 

Рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.
 Главная страница IBU

Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионат мира
Чемпионат мира по биатлону 2013
Февраль 2013 года
Чемпионаты мира в Чехии